Jan Nawrocki (1876–1958) – rolnik, polityk, poseł na Sejm RP
 Jan Nawrocki (ur. 1892) – kapitan saperów inżynier Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Jan Nawrocki (1913–2000) – szermierz, olimpijczyk